Dama de ferro - instrumento de tortura
 Dama de Ferro -  apelido frequentemente aplicado a mulheres chefe de estado, nomeadamente a Margaret Thatcher
 A Dama de Ferro - filme sobre Margaret Thatcher